Теорема Гурвица — результат теории чисел, оценивающий возможность приближения иррациональных чисел рациональными.

Формулировка 
Для любой константы  и иррационального числа  существует бесконечно много целых чисел  таких, что  приближаемо рациональными числами с точностью .

Для любой константы  существует иррациональное число  такое, что только конечное количество значений  позволяют подобрать , удовлетворяющее .

Доказательство 
Теорема была доказана Адольфом Гурвицем в 1891 году. Контрпримером для  может являться число .

Литература 
 

Диофантовы приближения
Теоремы теории чисел